Heyer může být:

 Luther & Heyer – německý výrobce motorových vozidel

příjmení
 Georgette Heyer (1902–1974) – anglická spisovatelka
 Walt Heyer (* 1940) – americký psycholog